Brasiloniscus är ett släkte av kräftdjur. Brasiloniscus ingår i familjen Pudeoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Brasiloniscus